O'Hara je příjmení irského původu, které nosí následující osobnosti:

 Frank O'Hara (1926–1966), americký básník
 Charles O'Hara (1740–1802), britský generál
 John O'Hara (* 1962), britský hudebník
 John Francis O'Hara (1888–1960), americký kardinál
 Maureen O'Harová (1920–2015), irská herečka
 Robert O'Hara Burke (1820–1861), australský cestovatel

Irská příjmení